Аллсвенскан 1976 () — 52-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 11 апреля и закончился 24 октября 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1976 
Швеция
Спорт в Швеции в 1976 году